Pete puede hacer referencia a:
Pete Cabrinha, surfista estadounidense;
Pete Docter, director de películas estadounidense;
Pete Doherty, música británico;
Pete Domenici, político estadounidense;
Pete Hamill, periodista estadounidense;
Pete Johnson, pianista estadounidense;
Pete Maravich, baloncestista estadounidense;
Pete Mickeal, exjugador de baloncesto estadounidense;
Pete Pata Palo, personaje de dibujos enemigo de Mickey Mouse;
Pete Postlethwaite, actor británico;
Pete Rock, productor de música estadounidense;
Pete Ross, personaje de la saga Superman;
Pete Sampras, exjugador de tenis estadounidense;
Pete Seeger, cantante de folk estadounidense;
Pete Trewavas, músico británico;
Pete Wentz, músico estadounidense;
Las aventuras de Pete & Pete, serie de televisión estadounidense;
Mitsubishi F1M, hidroavión japonés apodado Pete por los aliados;
Pete Best, primer baterista de la banda británica de rock The Beatles.
Felación, en algunos países como Argentina, se emplea el término "Pete".